Slaty Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Slaty Creek (Cloncurry River), Nebenfluss des Cloncurry River in Queensland
 Slaty Creek (Malbon River), Nebenfluss des Malbon River in Queensland

in Neuseeland:
 Slaty Creek (Little Wanganui River), Nebenfluss des Little Wanganui River auf der Südinsel

Siehe auch:
 Slatey Creek